Landesregierung Grauß steht für folgende Landesregierungen von Tirol:

 Landesregierung Grauß I
 Landesregierung Grauß II